Исаенкова — русская женская фамилия. Мужская форма — Исаенков.

 Исаенкова, Маргарита Геннадьевна (род. 1955) — российский материаловед, кристаллограф, лауреат премии имени А. А. Бочвара (2020).
 Исаенкова, Оксана Владимировна  (род. 1971) — российский учёный-правовед, доктор юридических наук, профессор.